Heinrichsruh heißen Orte und Siedlungsplätze:
 Heinrichsruh (Berglern), Siedlungsplatz im Ortsteil Berglern der Gemeinde Berglern, Landkreis Erding, Bayern
 Heinrichsruh (Finsterwalde), Ortsteil der Stadt Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Heinrichsruh (Großenbrode), Ortsteil der Gemeinde Großenbrode im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Heinrichsruh (Schleiz), Ortsteil der Stadt Schleiz im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Heinrichsruh (Torgelow), Ortsteil der Stadt Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

 Heinrichsruher Palais mit dem Heinrichsruher Park, ehemals fürstlicher Wohnort mit Waldpark bei Heinrichsruh, Stadt Schleiz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen 
 Herrenhaus Heinrichsruh, Herrenhaus bei Heinrichsruh, Stadt Torgelow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern